Vicente Rodríguez Martín (Ciutat de València, 1875 – 1933), arquitecte valencià 
 Vicente Rodríguez Guillén (1981, València), futbolista valencià
 Vicente Gimeno Rodríguez Jaen (València, 1878 - Lloret de Mar, 1944), metge i polític valencià